Gabela je lahko:
 Gabela Polje (Bosna in Hercegovina)
 Gabela (Bosna in Hercegovina)